Tagliani ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Tagliani (* 1972), kanadischer Rennfahrer
 Antonio Tagliani (* 1941), italienischer Radrennfahrer
 Filippo Tagliani (* 1995), italienischer Radrennfahrer
 Pedro Tagliani (* 1961), brasilianischer Jazzgitarrist

Siehe auch:
 Taliani